Proboscidea filigera är en ringmaskart som beskrevs av Lesueur in Blainville 1825. Proboscidea filigera ingår i släktet Proboscidea och familjen Glyceridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
filigera